Peter Nyström kan avse:

Peter Nyström, fotbollsspelare född 1984.
Peter Nyström, basketspelare född 1955.